Ha fatto parte del gruppo GFriend ma dopo il suo scioglimento ha preso parte al trio Viviz.

Primi anni 
SinB è nata il 3 giugno 1998 a Cheongju, in Corea del Sud. Nel 2017 si è diplomata alla School of Performing Arts di Seoul insieme all'altro membro delle GFriend, Umji.

Prima del suo debutto, ha conseguito il suo tirocinio alla Big Hit Entertainment dopo essersi allenata per 2 anni, poi è passata alla LOEN Entertainment, dove è stata tirocinante per un altro anno, prima di firmare un contratto con la Source Music.

Carriera

2015–2021: Il debutto con le GFriend 

Il 15 gennaio 2015, SinB ha debuttato come membro del gruppo femminile sudcoreano GFriend con l'uscita del primo mini-album Season of Glass . Il 26 agosto 2016, SinB ha pubblicato "Confession" (고백), colonna sonora per il drama coreano Cinderella with Four Knights.

Nel 2018 SinB, insieme a Seulgi delle Red Velvet, Soyeon delle (G)I-dle e la solista Chungha, prende parte al progetto Station Young, di SM Entertainment. Il loro singolo "Wow Thing" viene rilasciato il 28 settembre insieme all'album SM Station X 0.

2021-presente: Il debutto con le Viviz 
Il 6 ottobre 2021, viene annunciato che SinB, insieme alle ex membri delle GFriend, Eunha e Umji, ha firmato un contratto con l'etichetta BPM Entertainment per formare un trio. Debuttano come Viviz il 9 febbraio 2022 con il mini album Beam of Prism
.

A dicembre 2021, SinB viene annunciata come presentatrice del programma di bellezza "Style Me Season 2", che va in onda per la prima volta su Dong-A TV il 9 gennaio 2022.

Discografia

Collaborazioni

Colonne sonore

Canzoni scritte 
Tutti gli accrediti dei brani sono presenti nei database della Korea Music Copyright Association, salvo diversa indicazione.

Filmografia

Show televisivi

Serie televisive

Premi e nomination

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Personaggi televisivi sudcoreani
Idol coreani